In 1992 werd de allereeste edtitie Vysšaja Liga  gespeeld voor voetbalclubs uit Kirgizië. Alga Bisjkek, dat ook de enige club was die in het voorgaande seizoen in de derde hoogste nationale reeks van de Sovjet-Unie actief was, werd de eerste kampioen van het recent onafhankelijk geworden land.

Eindstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Voetbal in Kirgizië
Competitievoetbal 1992
Sportevenement in Kirgizië